Маяківська сільська рада — Волинська область, Луцький район
 Маяківська сільська рада — Донецька область, Слов'янський район
 Маяківська сільська рада — Одеська область, Біляївський район
 Маяківська сільська рада — Одеська область, Окнянський район